Жозе́ Пи́нту ди Карва́лью Са́нтуш А́гуаш (; 9 ноября 1930, Лобиту — 10 декабря 2000, Лиссабон) — португальский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Он провёл большую часть профессиональной карьеры в «Бенфике», не забив меньше 18 мячей в 12 из его 13 сезонов в высшем дивизионе.

Футбольная карьера 
Родился в Лобиту, Португальская Западная Африка, Португальская империя, в семье белых колонистов. Агуаш начал свою футбольную карьеру в местной команде «Лузитано ду Лобиту», где играл до перехода в «Бенфику» в 1950 году, там он играл до 1963 года, приобретя за это время статус легенды клуба.

С «Бенфикой» он пять раз выигрывал чемпионат (в 1955, 1957, 1960, 1961 и 1963 году) и семь раз — кубок, также он пять раз становился лучшим бомбардиром национальной лиги. В годы, предшествующие приходу в Лиссабон Эйсебио, он сыграл важную роль в успехе «Бенфики» в завоевании Кубка европейских чемпионов: в 1961 году против «Барселоны» (3:2), а в следующем сезоне против мадридского «Реала» (5:3), он забил первые голы своей команды в обоих случаях, и, будучи капитаном клуба, он не смог привести команду к хет-трику после поражения со счётом 1:2 от «Милана» в 1963 году (он попросту не играл).

За сборную Португалии Агуаш дебютировал 23 ноября 1952 года в матче с Австрией, который закончился ничьей 1:1, в общей сложности он сыграл 25 матчей, забив 11 раз. Его последнее появление на поле в футболке сборной состоялось 17 мая 1962 года и закончилось поражением со счётом 1:2 от Бельгии.

После ухода из «Бенфики» в 33 года Агуаш сыграл ещё один сезон за венскую «Аустрию», завершив карьеру летом следующего года. Он умер в португальской столице в возрасте 70 лет.

Личная жизнь 
Сын Агуаша, Руй, также был футболистом и нападающим, с успехом играл за «Бенфику» и сборную. Он также представлял «Порту», забив 30 голов в двух сезонах чемпионата.

Его дочь, Елена Мария, она же Лена д’Агуа, сделала карьеру в поп-музыке 80-х.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Лейшойнш»